Паллис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Паллис, Александрос (1851—1935) — греческий димотический поэт.
  (1882—1963) — греко-британская учёная-эколог и художница.
  (1895—1989) — греко-британский альпинист и писатель.